Brest se poate referi la
 Regiunea Brest
 Brest, Belarus
 Brest, Franța